Isolaimium  — род мелких круглых червей из класса Enoplea, единственный в составе монотипических семейства Isolaimiidae и отряда Isolaimiida.

Распространение
Азия, Европа, Африка, Северная Америка .

Описание 

Наземные свободноживущие нематоды, обитают в почве. Длина от 2 до 7 мм. Кутикула несёт несколько рядов продольной и поперечной пунктировки.

Систематика 
Существуют разные трактовки группы. 
По данным на 2014 года семейство Isolaimiidae выделено в отдельный отряд Isolaimiida.
 Надсемейство Isolaimioidea
 Семейство Isolaimiidae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Вирджиния, США) 
 

Другие исследователи включали род  в надсемейство Tetradonematoidea из отряда Mermithida, или в семейство Axonolaimidae из отряда Araeolaimida (Goodey 1951), или в семейство Bathyodontidae (De Coninck 1965) из отряда Mononchida. По другой современной трактовке (Hodda, 2011), рассматривается в ранге надсемейства Isolaimioidea (1 семейства, 1 род и 11 видов (2011) в составе отряда Mermithida в подотряде Aulolaimina Hodda, 2007.

Примечания

Литература 

 Timm R. W. (1961) The systematic position of Isolaimium Cobb, 1920 (Nematoda), with a description of a new species. Journal of the Bombay Natural History Society, 58, 300–303.
 Timm R. W. (1969) Genus Isolaimium Cobb 1920 (Order Isolaimida Isolaimiidae new family). Journal of Nematology, 1, 97–106.
 Eyualem-Abebe, W. Traunspurger, I. Andrassy, Eds. (2006). Freshwater Nematodes: Ecology and Taxonomy. CABI, 2006 — p.1-576.
 Ref

Ссылки 
 .
 Biolib.cz — genus Isolaimium Cobb, 1920.
 Order Isolaimida. 

Круглые черви